Aphanocalyx är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aphanocalyx ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Ärtväxter
Aphanocalyx